Валентин Леонидович Неклю́дов (02.07.1910 г. Омск —21.05.1979, г. Кишинёв) — деятель советских спецслужб, во время Великой Отечественной войны командир партизанского отряда «Боевой», действовавшего во вражеском тылу на территории Белорусской ССР и Литовской ССР; Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 2 июля 1910 года в Омске в семье служащих. Воспитывался в детском доме. В 1931 году окончил Новосибирский коммунистический университет. В 1931—1933 годах служил в Красной армии. 

С 1933 года на службе в органах безопасности. Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года.

В июне 1941 года зачислен в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД (ОМСБОН), в которую вошли кадровые чекисты, пограничники и спортсмены. Основной задачей бригады стала подготовка отрядов для действий в тылу противника. С октября 1941 года участвовал в боевых действиях. В феврале 1942 года в составе партизанского отряда «Боевой» в должности комиссара отряда перешёл линию фронта для ведения диверсионной, разведывательной и специальной деятельности в тылу врага. С августа 1942 года — командир партизанского отряда «Боевой» 20 июля 1944 года отряд соединился с частями Красной Армии. 

С конца войны руководил чекистской школой в Белоруссии. С августа 1945 — начальник Могилёвской межкраевой школы НКГБ СССР. После войны до 1951 года служил в МГБ Молдавской ССР, откуда перешёл на работу в МВД на должность начальника Кишинёвского городского отдела милиции. С 1958 года в запасе. Скончался 21 мая 1979 года. Похоронен в Кишинёве.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство было присвоено звание Герой Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 5102).
 Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2 степени, Красной звезды, медалями, знаком Почётный сотрудник госбезопасности.

О деятельности партизанского отряда «Боевой» 

Одной из задач ставилось создание в районе деятельности отряда «Боевой» базы для приёма из центра бойцов и дальнейшей переброски её в глубокий тыл противника (в направлении Латвии и Западной Белоруссии).

Примечания

Ссылки 
 
 Неклюдов, Валентин Леонидович. Новосибирская книга памяти

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Сотрудники НКВД
Похороненные в Кишинёве